Pierson je priimek več oseb:
 Kate Pierson, ameriška pevka
 Pierre-Louis Pierson, fotograf
 Stephanie Maxwell-Pierson, veslačica